.tr — национальный домен верхнего уровня для Турции (с 1990 года).

Ближневосточный технический университет () администрирует имена домена .tr.

Домен второго уровня .nc.tr используют для Турецкой Республики Северного Кипра.

Другие домены второго уровня:

 .com.tr
 .biz.tr
 .net.tr
 .info.tr
 .tv.tr
 .org.tr
 .web.tr
 .gen.tr
 .av.tr
 .dr.tr
 .bbs.tr
 .k12.tr
 .name.tr
 .tel.tr
 .bel.tr
 .gov.tr
 .edu.tr
 .pol.tr
 .mil.tr
 .tsk.tr

Статистические данные по количеству сайтов 
 Поисковая система Google по запросу  находит на:
 12 августа 2013 года  результатов;
 Поисковая система Yahoo по запросу  находит на:
 30 августа 2010 года  результатов;

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .tr на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1990-е годы в Турции
1990 год в Турции